Ned med vapnen! kan syfta på:

 Ned med vapnen! (bok) – bok från 1889 av Bertha von Suttner
 Ned med vapnen! - Fred med Norge! – manifest av Zeth Höglund